La saison 1994-1995 du Championnat des Pays-Bas de football était la  de la première division néerlandaise à poule unique, l'Eredivisie. Les 18 meilleurs clubs du pays jouent les uns contre les autres lors de rencontres disputées en matchs aller et retour.

C'est l'Ajax Amsterdam, le champion en titre, qui remporte la compétition en terminant en tête du championnat. C'est le  de l'histoire du club.

Les 18 clubs participants

Compétition

Classement 
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 2 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs 

|}

Barrages de promotion-relégation 
La formule de barrage de promotion-relégation est identique à la saison dernière : les  et  d'Eredivisie affrontent chacun 3 clubs d'Eerste Divisie, qui se sont classés entre la  et la  de leur championnat. Les 8 clubs sont répartis en 2 poules de 4, dont le vainqueur accède ou se maintient parmi l'élite, les autres clubs sont reversés en .
Cette année, ce sont le MVV Maastricht et Go Ahead Eagles qui remettent leur place en D1 en jeu.

Poule A 

|}

Poule B 

|}

 Go Ahead Eagles se maintient en D1, le MVV Maastricht descend en Eerste Divisie tandis que De Graafschap est promu en première division.

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat des Pays-Bas de football

Liens externes 
  Championnat des Pays-Bas de football D1 1994-95 sur RSSSF.

Championnat des Pays-Bas de football
Sport aux Pays-Bas en 1994
Sport aux Pays-Bas en 1995
Pays-Bas
Pays-Bas